Iers voetbalelftal onder 17 (mannen)
 Iers voetbalelftal onder 17 (vrouwen)